Войково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Войково — агрогородок в Узденском районе Минской области.

Россия 
 Войково — посёлок в Кулундинском районе Алтайского края, упразднён в 1975 году.
 Войково — село в Константиновском районе Амурской области.
 Войково — посёлок в Мокшанском районе Пензенской области.
 Войково — посёлок в Тарасовском районе Ростовской области.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Войково — село в Ленинском районе.
 Войково — село в Первомайском районе.
 Войково — название до 1962 года исчезнувшего села Журавлиное в Ленинском районе.

Украина 
 Войково — село в Старобешевском районе Донецкой области.
 Войково — посёлок городского типа в Харцызском городском совете Донецкой области.
 Войково — село в Полесском районе Киевской области, ликвидировано в 1999 году.
 Войково — до 2016 года название села Цветущее в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Войково — до 2016 года название села Войтово в Згуровском районе Киевской области.

См. также 
 Имени Войкова
 Войковский

Объекты, названные в честь Петра Войкова